Данияр Талгатович Акишев (, род. 25 мая 1976) — казахстанский государственный деятель, Председатель Национального банка Республики Казахстан с 2 ноября 2015 года по 25 февраля 2019 года, помощник Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы с 9 апреля 2019 года по 20 марта 2022.

Биография 
Родился в 1976 году в Алма-Ате, Казахская ССР.

Образование, специальность (квалификация), лицензии 
 В 1996 году с отличием закончил Казахскую государственную академию управления (ныне Университет Нархоз), по специальности «Экономист» и специализации «Организация банковского дела».
 В 1996—2007 годах прошел курсы и семинары Международного валютного фонда и Всемирного Банка в разных странах, в том числе в США, Японии, Южной Корее, Австрии, Турции..
 В 2008 году проходил стажировку в Университете Гарварда, США, Школа управления им. Д. Кеннеди.
 Владеет казахским, русским, английским языками.

Трудовой стаж 
 В 1995—1996 годы — ведущий экономист Центрально-Азиатской фондовой биржи.
 В 1996—2007 годы — работал на разных должностях в Департаменте исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан.
 В 2003—2007 годы — директор Департамента исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан.
 В 2007—2014 годы — заместитель Председателя Национального банка Республики Казахстан.
 В 2014—2015 годы — заведующий Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан.
 С 24 августа 2015 года — временно исполняющий обязанности помощника Президента Республики Казахстан.
 Со 2 ноября 2015 года по 25 февраля 2019 года — Председатель Национального банка Республики Казахстан.
 28 февраля по 9 апреля 2019 года — советник Президента Республики Казахстан.
 9 апреля 2019 года назначен помощником Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы.

Государственные и международные награды, премии, почетные звания 
 Орден «Құрмет» (2014);
 Орден «Парасат» (2020);
 Знак «Заслуженный работник Национального Банка Республики Казахстан» (2006);
 Медаль «За вклад в развитие Евразийского экономического союза» (2019);
 Юбилейные медали — «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Теңгеге 20 жыл» (2014), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016)

Примечания 

Выпускники Университета Нархоз
Председатели Национального банка Республики Казахстан
Кавалеры ордена «Курмет»
Кавалеры ордена Парасат